Polypauropoides är ett släkte av mångfotingar. Polypauropoides ingår i familjen Polypauropodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fåfotingar
Polypauropoides